Baltazaria (sluipwespen), geslacht van vliesvleugeligen in de familie Ichneumonidae
 Baltazaria (schimmel), geslacht van schimmels in de familie Peniophoraceae